Нган Фан-Кошницки (урожд. Фан Хюинь Банг Нган; , , род. 24 февраля 1974) — вьетнамская и австралийская шахматистка, международный мастер среди женщин (2001).

Чемпионка Вьетнама 1992 г.

Чемпионка Австралии 1996 и 1998 гг.

Чемпионка Океании 2001 г. (получила место в основной сетке женского чемпионата мира 2001 г., в 1-м круге проиграла Э. Ф. Скрипченко).

Участница семи шахматных олимпиад: 1990 и 1992 гг. в составе сборной Вьетнама, 1996, 1998, 2000, 2002 и 2006 гг. в составе сборной Австралии.

Участница личного чемпионата Азии 1998 г.

Была замужем за Питером Кошницким, сыном австралийского мастера Г. Кошницкого. В 2007 г. снова вышла замуж, взяла фамилию Надалин (Nadalin).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Н. Фан-Кошницки на шахматных олимпиадах
 Выступления Н. Фан-Кошницки на чемпионатах мира среди юниоров

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Международные мастера по шахматам среди женщин